Povprečna pričakovana življenjska doba  izraža število let, ki naj bi jih glede na statistične izračune doživel posameznik. Po navadi se izraža ob rojstvu; gre za t. i. povprečno pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu oziroma pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, ki pove, koliko let življenja lahko povprečno pričakuje novorojenček ob predpostavki, da bo izpostavljen v vsem svojem prihodnjem življenju zakonitostim umiranja, ki veljajo v danem trenutku (v času opazovanja).

Svet 

Pričakovano trajanje življenja se je po ocenah Združenih narodov v drugi polovici prejšnjega stoletja podaljšalo v vseh delih sveta, v povprečju za 18,5 let. Ob začetku petdesetih let 20. stoletja je bilo pričakovano trajanje življenja 46,5 let, ob koncu stoletja pa 65 let. Najbolj se je pričakovana življenjska doba povečala v manj razvitih območjih sveta, za 22 let, leta 2008 je znašala približno 63 let. V razvitem svetu, kjer je bila sorazmerno visoka že pred tem, pa se je povečala za 11 let, na približno 75 let. Na svetovni ravni je bila leta 2008 pričakovana življenjska doba 65 let za moške in 69 za ženske. V Evropi je pričakovano trajanje življenja praviloma daljše v severnih, zahodnih in južnih državah. Prebivalci Islandije lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali najvišjo starost. V Evropski uniji je leta 2008 za moške presegla 79 let, za ženske pa 84 let.

Slovenija 
Gibanje pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu v Sloveniji med letoma 1958 in 2012 je prikazano v spodnji preglednici.

Sklici 

Demografija